Вук може бити:

 Вук, дивља животиња, сисар из породице паса
 Вук (словенска митологија)
 Вук (име), српско мушко име
 Вук (река), место на реци на коме се испод воде налази нека препрека
 Вук (сазвежђе), сазвежђе на јужној полулопти